Karoly Grosz kan syfta på

 Karoly Grosz, ungersk-amerikansk illustratör, 1896−1938
 Károly Grósz, ungersk premiärminister, 1930−1996